Никола́й Тимофе́ев:
 Тимофеев, Николай Александрович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Николай Анатольевич (в монашестве Александр; 1941—2003) — архиепископ Саратовский и Вольский.
 Тимофеев, Николай Владимирович (1913—1988) — советский государственный деятель, министр лесной промышленности СССР.
 
 Тимофеев, Николай Иванович — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Тимофеев, Николай Михайлович (1951—2011) — советский футболист.
 
 Тимофеев, Николай Павлович (1919—1998) — Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Николай Петрович (род. 1943) — российский военачальник, командующий 4-й отдельной армией ПВО, генерал-лейтенант.
 Тимофеев, Николай Сергеевич (1897—1978) — советский военачальник, генерал-майор.
 Тимофеев, Николай Стагоранович (род. 1971) — российский певец, композитор.
 Тимофеев, Николай Степанович (1912—1973) — советский учёный, основоположник школы сверхглубокого бурения.
 
 Тимофеев, Николай Яковлевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.